Гусиное:

Населённые пункты 
 Гусиное — село в Икрянинском районе Астраханской области.
 Гусиное — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Гусиное — деревня в Половинском районе Курганской области.

Озёра

Казахстан 
 Гусиное — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области.
 Гусиное — озеро в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Гусиное — озеро в Узункольский районе Магжана Жумабаева Костанайской области.

Россия 
 Гусиное (озеро, Архангельская область)
 Гусиное (озеро, Бурятия)
 Гусиное (озеро, Республика Алтай)
 Гусиное (озеро, Ленинградская область)
 Гусиное (озеро, Междушарский) — озеро на острове Междушарский, Новая Земля, Архангельская область, Россия.

См. также 
 Гусиное Озеро
 Гусиное Озеро (станция)
 Гуз-Лейк
 Большое Гусиное
 Гусаково
 Гус
 Гусь (значения)